Janowiec Wielkopolski – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim
 Janowiec Wielkopolski – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim
 Janowiec Wielkopolski – stacja kolejowa w Janowcu Wielkopolskim, w województwie kujawsko-pomorskim